Lehtiset kan syfta på följande platser:

Finland 

 Lehtiset (ö i Mellersta Finland), Jämsä, 
 Lehtiset (ö i Päijänne-Tavastland), Lahtis, 

Robotskapade Finlandförgreningar